«Джейк 2.0» () — американский фантастический телесериал, показ которого начался в США в 2003 на телеканалах сети UPN. Сериал был отменён в середине января 2004 из-за низкого рейтинга, оставляя четыре непоказанных серии. Но в Великобритании все снятые серии были показаны на канале Sky One. На данный момент сериал показывают на канале HDnet по всему миру.

С 12 июля по 5 августа 2004 года премьерный показ телесериала на русском языке состоялся на телеканале НТВ.

Главный герой сериала, эксперт по компьютерам Джейк Фоули, работает на Агентство национальной безопасности (NSA) США и ненароком заражается наноботами, дающими ему сверхчеловеческие способности. Он может даже управлять техническими устройствами силой мысли, что делает его «совершенным человеческим улучшением».

В ролях 
 Кристофер Горэм — Джейк Фоули
 Филип Энтони-Родригес — агент Кайл Дуарте
 Джудит Скотт — замдиректора Луиза (Лу) Беккетт
 Киган Коннор Трейси — доктор Диана Хьюз
 Миранда Фригон — техангент Сьюзан Карвер
 Марина Блэк — доктор Сара Хейвуд
 Рэйчел Хэйворд — исполнительный директор Валери Уорнер
 Грэйс Пак — Фрэн Ёсида
 Джесси Кадотте — DuMont
 Джим Бёрнс — генеральный директор Скерритт

Список серий 
01. Техник

02. Тренировочный день

03. Официант

04. Оружие и девушка

05. Добро, зло и подстава

06. Последний холостяк

07. Джерри 2.0

08. Середнячок

09. Виски - танго - фокстрот

10. Шпион, который мне нравился

11. Принц и революция

12. Двойной агент

13. Заговор

14. Поймать Фоули

15. Приход мертвеца

16. Апгрейд

Примечания 

Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы США, запущенные в 2003 году
Телесериалы США 2000-х годов
Программы телеканала UPN
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2004 году